Бранко Лазић се може односити на:

 Бранко Лазић (кошаркаш)
 Бранко Лазић (редитељ)